100-я дивизия (ранее 100-я пехотная дивизия, ) — пехотная дивизия Армии Соединённых Штатов со штаб-квартирой в Форт-Ноксе, штат Кентукки. В настоящее время является основным учебным подразделением Резерва Армии Соединённых Штатов.

На протяжении своей долгой истории, дивизия играла разные роли. До 1950-х годов она была 100-й пехотной дивизией, затем ненадолго стала 100-й воздушно-десантной дивизией, и, наконец, 100-й дивизией (учебной). После этих трансформаций дивизия, прежде всего, занимается подготовкой кадров для других армейских частей.

Созданная в середине 1918 года, она не смогла принять участия в Первой мировой войне, но она смогла получить известность, как 100-я пехотная дивизия, во Второй мировой войне. Дивизия воевала на Европейском театре военных действий, прошла через Францию и Германию, где и встретила окончание войны. Вторая мировая война стала единственной войной в которой дивизия участвовала до преобразования её в учебную.

История

Первая мировая война 
100-я дивизия была сформирована 12 июля 1918 года в составе Национальной Армии США. Развернута в октябре того же года в Кэмп Боуи, Техас. В её состав были включены 199-я пехотная бригада (397-й пехотный полк и 398-й пехотный полк) и 200-я пехотная бригада (399-й пехотный полк и 400-й пехотный полк). Численность каждой бригады составляла примерно 8000 солдат.

Дивизия готовилась к передислокации в Европу и присоединению к Американским экспедиционным силам в войне с Центральными державами. Но к тому времени, когда формирование дивизии было завершено, настал День перемирия. В ноябре 1919 года в рамках послевоенного сокращения численности армии США дивизия была демобилизована.

Два года спустя, в июне 1921 года, дивизия была воссоздана со штабом в Уилинге, Западная Виргиния. 29 мая 1923 года дивизия получила нарукавный знак. В 1924 году дивизия была передислоцирована в Хантингтон, Западная Виргиния, а в 1937 году — в Чарлстон, Западная Виргиния.

В 1940 году штабы 199-й и 200-й пехотных бригад, а также 400-й пехотный полк были расформированы. 397-й, 398-й и 399-й пехотные полки были подчинены штабу дивизии напрямую.

Вторая мировая война

Мобилизация 
100-я пехотная дивизия была заново развернута по полному штату 15 ноября 1942 года в Форт-Джексоне, Южная Каролина. Состав дивизии пополнили солдаты из 76-й пехотной дивизии. Офицерами были в основном служащие 100-й дивизии, с привлечёнными резервистами. Командир 100-й пехотной дивизии, генерал-майор Уитерс А. Бёрресс, был одним из одиннадцати генералов, командовавших своими подразделениями на протяжении всей войны.

С конца 1943 по начало 1944 года дивизия проводила подготовку в горах Теннесси и впоследствии была отправлена в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина, для дальнейшего обучения. Именно в Форт-Брэгге, техник-сержант Уолтер Л. Булл первым заработал .

В дивизию вошли 397-й, 398-й и 399-й пехотные полки, а также 374-й, 375-й, 925-й артиллерийские дивизионы и 373-й артиллерийский дивизион артиллерийской поддержки. Кроме них, в состав дивизии были включены — 325-й инженерный батальон, 325-й медицинский батальон, 100-й взвод военной полиции, 100-я комендантская рота, 800-я рота обслуживания лёгкой техники, 100-й разведывательный механизированный отряд и 100-я сигнальная рота.

Дивизия отправилась в Европу 6 октября того же года. Подразделение прибыло в Марсель 20 октября. 100-я пехотная дивизия вошла в 6-й корпус 7-й армии 6-й группы армий Соединённых Штатов.

Европейский театр 
Как только дивизия была подготовлена к бою, она начала выдвигаться в район Мёрт и Мозель и её первые части вступили в бой на подступах к Сен-Реми в Вогезах 1 ноября 1944 года. Подразделение облегчило положение 45-й пехотной дивизии в Баккаре 5 ноября и полностью взяло сектор под свой контроль 9 ноября. Атака немцев была сорвана 12 ноября и дивизия отправилась штурмовать немецкую Зимнюю линию в Вогезах. 100-я пехотная дивизия взяла Бертришам, пронзила немецкую линию обороны и захватила Раон-л'Этап и  между 16 и 26 ноября. Позже, в ноябре, дивизия передислоцировалась в регион Вогезы, где часть её подразделений помогла в удержании плацдарма на дороге Кол де Саверн, а основная часть дивизии отправилась в резерв. 27 ноября 1944 года дивизия была передана 15-у корпусу Армии США и отправлена в регион Мозель.

В декабре 1944 года, дивизия перешла в наступление в районе Бича и заняла близлежащие районы Винген и Лемберг после ожесточённых боев 6-10 декабря. Затем подошла к Реерсвийеру, который пал после борьбы 11-13 декабря. Форт Щиссек, основное защитное сооружение в регионе, капитулировал после тяжёлого штурма 20 декабря. Дивизии было приказано остановить наступление и держать оборону к югу от Бича вместе с частями 7-й армии во время Арденнской операции. Благодаря своей крепкой обороне, солдаты 100-й пехотной дивизии позже стали известны как «Сыны Бича». Немецкие контратаки 1-го и 8-10 января 1945 были отбиты после тяжёлых боев в Биче. После дальнейших атак немцы стали отступать, район был очищен и дивизия готовилась возобновить наступление на восток.

15 марта 1945 года началась атака, которая закончилась 16 марта взятием Бича 100-й пехотной дивизией. 22 марта 1945 года дивизия была передана 21-у корпусу. Взяв Нойштадт и Людвигсхафен-на-Рейне, дивизия достигла реки Рейн 24 марта. 25 марта 1945 года часть была возвращена в 6-й корпус. 31 марта 1945 года 100-я пехотная дивизия пересекла Рейн и двинулась на юг, вслед за 10-й танковой дивизией и затем на восток, через реку Неккар, захватывая и расширяя плацдарм с 4 по 11 апреля. Хайльбронн был взят 12 апреля, после девяти дней городских боев, и, дивизия возобновила быстрое преследование противника, достигнув Штутгарта 21 апреля. 100-я пехотная дивизия была занята зачисткой вдоль Неккара, к юго-востоку от Штутгарта, когда, 23 апреля, она была убрана из 6-го корпуса и придана непосредственно 7-й армии Соединённых Штатов. Затем, дивизия была в первую очередь назначена для патрулирования в восточном секторе Штутгарте. После прихода дивизии в Гёппинген, 30 апреля, она занимается оккупационными обязанностями, где и встречает День Победы.

Всего в военных действиях дивизия провела 163 дня. В течение этого времени, потери составили 12215 человек, включая 933 убитых, 3667 раненых, 589 человек пропали без вести, 1 человек попал в плен, а также 7425 человек не боевые потери. Дивизия взяла в плен 13351 немцев. Трое военнослужащих дивизии были награждены Медалями Почёта, семеро Крестом «За выдающиеся заслуги», пятеро Орденом «Легион почёта», а также, 492 человека медалью Серебряная звезда, 23 Солдатской медалью, 5156 медалью Бронзовая звезда и 90 Воздушной медалью. Само подразделение было награждено тремя наградными шнурами на знамя дивизии за участие в войне.

100-я пехотная дивизия возвратилась в Соединённые Штаты через порт Хэмптон-Роудс 10 января 1946 и была освобождена от несения действительной военной службы в Кэмпе Патрик Генри, Виргиния в этот же день. Подразделение начало процесс демобилизации личного состава, который был завершён 26 января.

Холодная война 
Осенью 1946 года, дивизия была вновь создана в Резерве Армии США как 100-я воздушно-десантная дивизия в Луисвилле, штат Кентукки. Это существование в качестве одной из нескольких воздушно-десантных дивизий в армии США было кратким — в 1952 году подразделение было вновь переименовано в 100-ю пехотную дивизию. В 1955 году дивизия вновь меняет своё наименование — теперь она называется 100-я дивизия (учебная запаса). В 1959 году дивизия получает нынешнее наименование — 100-я дивизия (учебная). Её миссией является повышение квалификации и преподавание основных, а также передовых навыков обучения солдат действующей армии, резервистов и членов Национальной гвардии.

В 1961 году около 1500 солдат из 100-й дивизии были посланы в Форт Чаффи, Арканзас, для обеспечения поддержки во время Берлинского кризиса 1961 года. За это время в дивизии успешно прошли обучение около 32000 солдат. Солдаты были возвращены в запас в августе 1962 года. В 1968 году дивизия получила свою эмблему.

В соответствии с Планом по реорганизации армейских дивизий, с 1968 года дивизия состоит не из полков, а из бригад. 199-я пехотная бригада стала отдельной, а новые бригады дивизии были сформированы из подразделений, находившихся в её составе во время Второй мировой войны. Штабные подразделения были переименованы в 1-ю бригаду, ответственную за базовую подготовку танковой школы, 928-й батальон полевой артиллерии стал 2-й бригадой, ответственной за обучение солдат работе с механизированной техникой, 325-й инженерный батальон стал 3-й бригадой, ответственной за боевое обучение, а 800-й артиллерийский батальон стал 4-й бригадой, ответственной за подготовку к несению боевой службы.

В 1978 году 100-я дивизия стала первым армейским резервным формированием, оснащённым собственными подразделениями танков «Абрамс». С получением боевых машин пехоты М3 «Брэдли» профиль подготовки в подразделении изменился от индивидуальной боевой подготовки танкистов до обучения на боевых разведывательных машинах. К 1986 году это было самое большое резервное подразделение в штате Кентукки, 58 % резервистов которого поступили в действующие войска.

Война в Персидском заливе и за его пределами 
С началом операции «Буря в пустыне» в 1991 году, 100-я дивизия осуществляла бронетанковую подготовку солдат в Форт-Ноксе, штат Кентукки для развертывания бронетанковых подразделений. Эта подготовка осуществлялась подразделением и после войны.

В 1995 году подразделение было реорганизовано, с целью включения в него школ Армии Резерва. В 1996 1-я бригада 100-й дивизии работала с группой по боевой готовности Форт-Нокса, с целью проведения национального учебного эксперимента по включению резервистов в экипажи и взводы. Позже в этом же году, в дивизию были добавлены три дополнительные бригады: 5-я бригада, 100-й дивизии в Мемфисе, Теннесси для обучения медицине, 6-я бригада, 100-й дивизии в Луисвилле, Кентукки для профессиональной подготовки в целях развития и 7-я бригада, 100-й дивизии в Форт-Ноксе, сформированная из 100-й учебной команды и ответственная за учебные манёвры. 5-я бригада переехала в Миллингтон, Теннесси в 1997 году. 7-я бригада расформирована в 2000 году. 8-я бригада, 100-й дивизии создана как подразделение, занимающееся обучением офицеров запаса.

В течение 1997 года дивизия работала над реформированием учебной базы в Форт-Ноксе, был организован шестинедельный лагерь подготовки офицеров запаса. Лагерь осуществляет свою деятельность каждое лето. К 2000 году 100-я дивизия взяла на себя полную ответственность за управление лагерем. В этом же году многие танки Абрамс были утилизированы в рамках сокращения военных расходов.

После терактов 11 сентября, 100-я дивизия начала работу по подготовке подразделений Национальной гвардии из штата Огайо и Кентукки с целью их развертывания для войны с терроризмом.

К 2006 году дивизия перенесла свою штаб-квартиру из Луисвилла в Форт-Нокс, к учебным подразделениям. В соответствии с программой реформирования Резервной Армии, 100-я дивизия была реструктуризована. Были расформированы все, кроме четырёх бригад. Дивизия сместила акценты от начальной военной к подготовке по военно-учётным специальностям и унтер-офицерскому обучению. Новая 100-я дивизия (оперативной поддержки) учит солдат из военной разведки, войск связи, гражданских дел / психологических операций и медицинских услуг.

Награды 
Во время Второй мировой войны большое количество военнослужащих дивизии было отмечено различными наградами.

Память 
Шоссе Кросс Айленд Парквэй в Куинсе, Нью-Йорк в 2005 году было переименовано в «Дорогу 100-й пехотной дивизии» в чёсть 2300 солдат из Нью-Йорка, которые служили в дивизии во время войны. Трое из этих солдат награждены Медалью Почёта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 The 100th Infantry Division Association
 
 

Пехотные дивизии США во время Первой мировой войны
Пехотные дивизии США во время Второй мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1918 году